Натуральне число 70
 70 рік до нашої ери
 70 рік нашої ери